Rougemont puede referirse a:

Lugares
 Rougemont, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Rougemont, comuna francesa situada en Doubs.
 Rougemont, comuna suiza situada en Vaud.
 Rougemont, municipalidad en la provincia de Quebec, Canadá.

Personas
 Denis de Rougemont (1906 - 1985), escritor y filósofo suizo.